Ґуансю́й () або Бадара́нгґа доро́ (маньчж.: Badarangga doro)  — девіз правління в 1875—1908 роках імператора Цзайтяня династії Цін. Значення — «Промені світла».

Таблиця років

Джерела та література 

 Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века. — Москва: Восточная литература, 2005.

Китайські девізи правління
Династія Цін